Cispius är ett släkte av spindlar. Cispius ingår i familjen vårdnätsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårdnätsspindlar